Ла́сло Чех (; 4 апреля 1910, Будапешт — 8 января 1950, там же) — венгерский футболист, игравший на позиции нападающего. Лучший футболист Венгрии 1936 года.

Выступал, в частности, за клуб «Хунгария», а также национальную сборную Венгрии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1926 году выступлениями за команду «Керюлет», в которой провел три сезона, приняв участие в 50 матчах чемпионата.

В течение 1929 — 1931 лет защищал цвета клуба BSE.

Своей игрой за привлек внимание представителей тренерского штаба клуба МТК (Будапешт, к составу которого присоединился в 1931 году. Сыграл за клуб из Будапешта следующие восемь сезонов своей карьеры. Большинство времени, проведенного в составе МТК, был основным игроком атакующего звена команды. Отмечался чрезвычайно высокой результативностью, забивая в играх чемпионата в среднем более одного гола за матч.

С 1939 года по 1940 год играл в составе клубов «Гонвед» и «Сегед».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Гамма» (Будапешт), за команду которого выступал на протяжении 1941 года.

Умер 8 января 1950 года на 40-м году жизни в городе Будапешт.

Выступления за сборную 
В 1932 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Венгрии.  В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 8 лет, провел в форме национальной сборной 34 матча, забив 15 голов.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1938 в Франции, где вместе с командой завоевал серебряные награды.

Достижения 
 Серебряный призер чемпионата мира : 1938
 Чемпион Венгрии : (2)
 МТК: 1935—1936 , 1936—1937

 Серебряный призер Чемпионата Венгрии : (1)
 МТК: 1932—1933

 Обладатель Кубка Венгрии : (1)
 МТК: 1932
 Финалист Кубка Венгрии : (1)
 МТК: 1935
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии: (2)
 МТК: 1934—1935 (23), 1936—1937 (36)

Статистика выступлений

Примечания 

Игроки сборной Венгрии по футболу
Умершие в Будапеште
Футболисты Венгрии
Родившиеся в Будапеште
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК МТК